Fitzroy – rzeka w Australii, w stanie Queensland
 Fitzroy – rzeka w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Fitzroy – miejscowość na Falklandach
 Fitzroy – miejscowość w Australii, w stanie Wiktoria
 Robert FitzRoy – kapitan okrętu „Beagle"
 FitzRoy - w języku angielskim: nieślubny syn królewski (patrz przedrostek)
 (8330) Fitzroy – planetoida

Zobacz też 
 Fitz Roy – Szczyt w Andach Patagońskich